Zkratka ze tří písmen M, L a M může mít více významů:

 multi-level marketing (anglicky), též víceúrovňový prodej – obchodní metoda pro přímý prodej, jak zboží, výrobek, službu doručit od výrobce či poskytovatele přímo ke spotřebiteli, mimo obvyklý řetězec velkoobchodů, bez podpory reklamních agentur.
 metoda Lagrangeových multiplikátorů – matematická metoda k nalezení vázaných extrémů funkce, při platnosti omezujících podmínek.

Zkratky iniciálové - 3 znaky